Municipio de De Witt puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de De Witt (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Divide.
 Municipio de De Witt (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de De Witt (condado de Clinton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de De Witt (condado de Carroll, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Carroll.